condução ucraniana (     ou  oficial do  oficial da   ) são os documentos oficiais que autorizam seus respectivos proprietários a operar vários tipos de veículos a motor em vias públicas.

Transportes da Ucrânia